Kávos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kávos (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Kávos (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar